Josse Boutmy (1697-1779), organiste et claveciniste bruxellois ;
 Émile Boutmy (1835-1906), écrivain et politologue français, fondateur de l'École Sciences Po ;
 Joop Boutmy (1894-1972), footballeur néerlandais.
 Jean-Cyril Boutmy (1966-), fondateur de Studyrama